Telcs ist der Familienname folgender Personen:

 András Telcs, ungarischer Mathematiker und Hochschullehrer 
 Ede Telcs (Eduard Telcs; 1872–1948), ungarischer Bildhauer und Medailleur

Telcs steht für:
 Telcs, ungarischer Name von Telciu, Stadt in Rumänien

Siehe auch:
 Teltsch
 Telc (Begriffsklärung)